Далматински може да се отнася за:

 Далмати, илирийско племе;
 Далматински език, изчезнал романски език;
 Далматин, порода кучета;
 Далматински сокол, вид сокол;
 Далматински пеликан, вид пеликан;
 Далматинска жаба, вид водна жаба;